Zalipie peut désigner en Pologne :
 Zalipie, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Zalipie, village de la voïvodie de Petite-Pologne